Niemcy:
 Dornstadt – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Dornstadt – dzielnica gminy Auhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Dornstadt – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Dornstadt-Linkersbaindt – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries